Redcap — английский телесериал, запущенный  и транслируемый с 1964 до 1966 на ITV.

Сюжет 
В главной роли Джон Тоу в роли сержанта Джона Манна, члена  при , участвовал в двух сезонах и 26 эпизодах. Среди других актёров, появившихся в сериале, были , , ,  и . Сериал был создан Джеком Беллом, также работали сценаристы, в том числе , , ,  и .

См. также

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы на английском языке